Penumbra kan syfta på:

 Penumbra – den ljusare yttersta delen av en skugga
 Penumbra (spel) – en serie skräckdatorspel
 Penumbra – inom medicinen benämning på randzonen mellan en hjärninfarkt och den omgivande hjärnvävnaden